Гай Юлий Цезар II () е дядо на Гай Юлий Цезар.

Той произлза от фамилията Юлии, клон Юлии Цезари. Син е на Гай Юлий Цезар I, претор през 166 пр.н.е.

Жени се за Марция, дъщеря на претора Квинт Марций Рекс и сестра на Квинт Марций Рекс (консул 118 пр.н.е.). Баща е на Гай Юлий Цезар III, Секст Юлий Цезар III и Юлия Цезарис, съпругата на Гай Марий. Може би, той е този Цезар, който умира неочаквано една сутрин в Пиза, Италия, докато си обува обувките; според други източници смъртта му се свързва с тумор в гърлото.

Синът му Гай Юлий Цезар III се жени за Аврелия Кота и става баща на бъдещия диктатор Гай Юлий Цезар.

Вижте също 
 Юлии Цезари
 Родословно дърво на Юлиево-Клавдиевата династия

Източници 

Римляни
Юлии
Юлиево-Клавдиева династия